ICAP puede referirse a:
Instituto Cultural Anglo Peruano 
Instituto Canario de Administración Pública
Instituto Centroamericano de Administración Pública
Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos
Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario
Ilustre Colegio Departamental de Abogados de Potosí 
Instituto de Capacitación Parlamentaria
Índice de Calidad del Aire por Partículas 
Protocolo de Adaptación de Contenidos de Internet (del inglés Internet Content Adaptation Protocol)
Alianza Internacional para la Acción contra el Carbono (del inglés International Carbon Action Partnership)
 Instituto de Ciencias Agropecuarias (UAEH)

Acrónimos